JBN steht für:
 Journal of Biomedical Nanotechnology, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Jugendorganisation Bund Naturschutz

jbn steht für:
 Nafusi (ISO-639-3-Code), eine der Berbersprachen

Abkürzung